Clajus ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Clajus (1881–1933), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Johannes Clajus (1535–1592), deutscher Pädagoge, evangelischer Theologe und Grammatiker
 Klaus Clajus (1940–2022), deutscher Fußballschiedsrichter